Виктор Владимирович Заряжко (род. , Новосибирск, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2012/2013
  Чемпион Суперлиги-1 дивизион: 2017/2018
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2020/2021
  Обладатель Кубка России (2): 2012/2013, 2020/2021
  Серебряный призёр Кубка России: 2019/2020
  Бронзовый призёр Кубка России: 2021/2022
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
  Чемпион Универсиады: 2013
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015
  Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2011

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Спарта и К»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Руна»